Chemiré kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Chemiré-sur-Sarthe, departementet Maine-de-Loire i regionen Pays-de-la-Loire, 
 Chemiré-le-Gaudin, departementet Sarthe i regionen Pays-de-la-Loire, 
 Chemiré-en-Charnie, departementet Sarthe i regionen Pays-de-la-Loire,